Adães — freguesia do concelho de Barcelos
Adães (Oliveira de Azeméis) — aldeia do concelho de Oliveira de Azeméis
Adães (Chaves) — aldeia de Chaves

Desambiguações de topônimos